Broche steht für:

 das jiddische Wort für Bracha, Segen im Judentum
 eine lokale Bezeichnung für Brochhagen, Ortsteil der Gemeinde Lindlar in Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Broche ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Broche (1896–1963), deutscher Chemiker